Liles ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Liles, britischer Musiker und bildender Künstler
 Frankie Liles (* 1965), US-amerikanischer Boxer (Supermittelgewicht)
 John-Michael Liles (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Junius T. Liles (1876–1947), US-amerikanischer Politiker